Wayne Morris (1914-1959) – attore statunitense
 Wayne Morris (1964) – attore britannico
 Wayne Morris – produttore